Кара Блэк и Саня Мирза — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки — Ракель Копс-Джонс и Абигейл Спирс — защищали свой титул, но уступили уже на старте.

Посев 

  Се Шувэй /  Пэн Шуай (Полуфинал)
  Эшли Барти /  Кейси Деллакква (Первый раунд)

<ol start="3">
 Елена Янкович /  Катарина Среботник (Четвертьфинал)
 Анна-Лена Грёнефельд /  Квета Пешке (Четвертьфинал)

Ход турнира

Ссылки 
 

Toray Pan Pacific Open 2013